Il doppio del Lorraine Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jaroslav Navrátil e Tom Nijssen erano i detentori del titolo , ma quest'anno non hanno partecipato.

Udo Riglewski e Tobias Svantesson hanno battuto in finale 6–4, 6–7, 7–6 João Cunha e Silva e Eduardo Masso.

Teste di serie
 Claudio Mezzadri /  Claudio Panatta (primo turno)
 Menno Oosting /  Johan Vekemans (quarti di finale)
 Udo Riglewski /  Tobias Svantesson (campioni)
 Steve Guy /  Olli Rahnasto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1989